Les  sont des récompenses cinématographiques remises par :
 la , une association de critiques américaine basée à Detroit, Michigan
 la , une association de critiques australienne basée à Denver, Colorado